Lessonia bupleuroides är en flockblommig växtart som beskrevs av Bert, William Jackson Hooker och George Arnott Walker Arnott. Lessonia bupleuroides ingår i släktet Lessonia och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
bupleuroides